Michael Weigl ist der Name folgender Personen: 

* Michael Weigl (Theologe) (* 1963), österreichischer Theologe und Hochschullehrer 
 Michael Weigl (Politikwissenschaftler) (* 1971), deutscher Politikwissenschafter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Michael Weigel